Földi István (1901–1984) földműves, kommunista politikus, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispánja (1946–1949)
 Földi István (1903–1967) pedagógus, író, tankönyvíró